Тараско́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 85 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 5539 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 13669,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Тараскон
 Тараскон на сайті французького Національного інституту географії
 Тараскон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тараскон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон